Federació Comunista de Levante, partit polític històric del País Valencià
 Futbol Club Lusitans, club de futbol de la ciutat d'Andorra la Vella
 Fussball Club Luzern, club de futbol de la ciutat de Lucerna (Suïssa)
 Football Club de Lyon, club esportiu de la ciutat de Lió (França)
 Football Club Lorient, club de futbol de la ciutat d'An Oriant (França)
 Football Club Libourne, club de futbol de la ciutat de Liborna (França)
 Lligament lateral extern del genoll (del seu nom en anglès Fibular Collateral Ligament), un dels lligaments de l'articulació del genoll
 Capa convectiva lliure (del seu nom en anglès Free Convective Layer), una de les capes de la troposfera